Хоромос (; также известный как Хоромосаванк, Гошаванк, Оро­мос, Оромосаванк и Хошаванк) — армянский монастырский комплекс, основанный в X веке. Расположен на территории современной Турции, в Карсской области, в 15 километрах к северо-востоку от города Ани, на правом берегу реки Ахурян, на закрытой приграничной территории. В свое время монастырь был одним из религиозных и культурных центров Анийского царства.

История 
Монастырь был од­ним из круп­ней­ших в Ар­ме­нии, со скрип­то­ри­ем XII—XIV вв. По­сле пе­рио­да заб­ве­ния (XV—XVI вв.) вновь стал ре­лигиозным центром в XVII веке. Окон­ча­тель­но ос­тав­лен в начале XX века. Рес­тав­ри­ро­вался в 1685, 1788, 1868—1871 годах.

До 1920 года, когда Карсская область входила в состав Российской империи, а потом и Первой Республики Армения, комплекс, поражавший своей уникальной архитектурой, действовал. В монастыре находилась усыпальница царской династии Багратидов, правителей Анийского царства. Здесь были погребены многие представители армянского царского двора, княжеских родов. В Хоромосе находилась и могила одного из выдающихся армянских монархов из династии Багратидов, царя Ашота III, правившего в 953—977 годах, а также часовня—усыпальница.

Значение Хоромоса сильно возросло после 961 года, когда столица царства Багратидов была перенесена в Ани. Цари Багратидов превратили монастырь в царскую усыпальницу. В 982 году он был разграблен и сожжен мусульманскими захватчиками, но вскоре был восстановлен и расширен при более поздних царях Багратидов, которые построили новые часовни и церкви.

Непосредственная история монастыря после захвата Ани турками в 1064 году неизвестна. После перерыва, уже в 1174 году вновь появляются дарственные надписи на зданиях, а рукопись 1180-х годов описывает монастырь как известный религиозный и культурный центр. Хоромос стал важным местом захоронения феодальных семей, правивших Ани от имени династии Мхаргрдзели, правителей области Ани в XIII веке. Считается, что здесь заседали архиепископы Ани и северной Армении.

С 1920 года монастырю нанесен значительный ущерб. Некоторые постройки полностью исчезли, а большая часть уцелевших стен лишена облицовочной кладки. Купол одной из церкви комплекса — Святого Иоанна рухнул в 1970-х годах. Получить доступ к монастырю, который никогда не был легким, теперь практически невозможно.

Устройство комплекса 
Монастырский комплекс включает расположенные на плато церковь Иоанна (1-я половина X века) с древнейшим крестово-купольным гавитом (1020—1038 гг.; его центральная секция перекрыта шатром со световым отверстием, а боковые — каменными резными потолками), усыпальницы, книгохранилище (1272 год, архитектор Фрер), часовни и другие здания. Внизу у реки Ахурян находятся церкви Минаса (943—953 гг.) и Геворка (1013—1021 гг.). Все церкви Хоромоса — типа крестово-купольного зала, то есть представляют собой такие крестово-купольные храмы, где опорные столбы центрального купола слиты со стенами. Вблизи комплекса — уникальные триумфальные ворота (XIII век) с двумя часовнями наверху.

Ком­плекс ок­ру­жён пря­мо­уголь­ной в пла­не кре­по­ст­ной сте­ной (сохранилась частично). Одна из часовен носит название Ру­зу­кан (1215 год), другая од­но­не­ф­ная — Ха­тун-Ани (2-я половина XII века). К юго-за­па­ду от главной церк­ви на­хо­дит­ся вто­рая ар­хитектурная груп­па: гос­те­вой дом, ряд ке­лий, реликварий пра­ви­те­ля Ани Ва­че Ва­чу­тя­на (1229 год), га­вит Ару­ич (1277 год). К се­ве­ру от основного ком­плек­са, за пре­де­ла­ми стен, располагаются: церк­ви Св. Ми­ны (Сурб-Ми­нас; до 986 года) и Св. Ге­ор­гия (Сурб-Ге­ворк, за­вер­ше­на по­сле 1020 года), ча­сов­ня ца­ря Ашо­та (X век). Это са­мые древние со­ору­же­ния Хоромоса, что по­зво­ля­ет пред­по­ло­жить, что пер­во­на­чаль­ный центр мо­на­сты­ря был здесь. Ря­дом с комплексом, по до­ро­ге на Ани, — руи­ны три­ум­фаль­ной ар­ки (1102 год) из двух ба­шен в фор­ме 4-гран­ных стол­бов (с ча­сов­ня­ми в верх­ней час­ти), объ­е­ди­нён­ных сво­дом.

Галерея

Примечания 

Культовые сооружения по алфавиту
Монастыри по алфавиту
Армянские монастыри
Армянские храмы X века
Армянские храмы Турции